Briccius ist das lateinische Wort für Friedrich.

Siehe auch:
 Bricciuskapelle (Heiligenblut)
 Bricciusquelle
 Briccius (Prinz) 
 St. Briccius (Magdeburg)
 Brictius von Tours